Spanje
Aragón (regio), een Spaanse autonome regio
Aragón (rivier), een Spaanse rivier
Koninkrijk Aragon, een middeleeuws koninkrijk in het huidige Spanje
Graafschap Aragón, een middeleeuws graafschap in het huidige Spanje
Frankrijk
Aragon (Aude), een gemeente in het Franse departement Aude
Mexico
 Aragón (Mexico), een stadsdeel van de gemeente Nezahualcóyotl
Verenigde Staten
Aragon (Georgia), een stad in Georgia

Personen
Louis Aragon, een Frans dichter
Rorys Aragón, een Ecuadoraanse voetballer

Overig
Aragon (band), een Australische band